Esistono due comuni francesi con questo nome

Donjeux – Alta Marna
Donjeux – Mosella